Richman ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Richman (* 1974), amerikanischer Schauspieler
 Boomie Richman (* 1922), US-amerikanischer Jazzsaxophonist
 Charles Richman (1865–1940), US-amerikanischer Schauspieler
 Jonathan Richman (* 1951), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Peter Mark Richman (1927 als Marvin Jack Richman –2021), US-amerikanischer Schauspieler und Autor
Siehe auch:
 Rich Man, Poor Girl
 Rich Man, Poor Man
  Baby You’re a Rich Man 
 Richmann